2-й Рабфа́ковский переулок — переулок в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит параллельно 1-му Рабфаковскому переулку до Запорожской улицы.

История 
2-й Рабфаковский переулок получил название 6 декабря 1976 года, «в память первых рабочих университетов (рабфаков), созданных в 1919 году».

Достопримечательности 
 школа № 527 (дом 1, корпус 4)
 отдел полиции № 32 (дом 4)
 детский сад (дом 9, корпус 2)
 детский сад (дом 12)

Примечания

Литература

Ссылки